Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1999 był 47 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 53 rajdów, o różnych współczynnikach (2,5,10,20), rozgrywanych w Europie.

Kalendarz 

W sezonie 1999 do mistrzostw Europy zaliczane były 53 rajdy, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem - 20, były punktowane najwyżej, potem o współczynniku 10, 5 i 2.

Klasyfikacja kierowców 
Pierwsza dziesiątka. Uwzględniono tylko rajdy z najwyższym współczynnikiem (20).

Przypisy